Mester Tamás (Mohács, 1988. május 28. –) magyar labdarúgó, 2020 óta a B Build Mohács kapusa.

Források 

1988-ban született személyek
Mohácsiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Ferencváros labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Élő személyek